Silent Hill f (транскрипция: «Сайлент Хилл ф», дословно ) — компьютерная игра в жанрах психологического survival horror и action-adventure, разрабатываемая гонконгской студией Neobards Entertainment по лицензии японской компании Konami. Представляет собой продолжение основной линейки игр серии после Silent Hill: Downpour, вышедшей в марте 2012 года. На данный момент неизвестна ни примерная дата выхода игры, ни платформы, на которых она будет выпущена.

Впервые в серии, действие Silent Hill f будет происходить не в американском городке Сайлент Хилл, а в Японии 1960-х годов. Сюжет Silent Hill f будет написан японским сценаристом, иллюстратором и писателем под псевдонимом «Рюкиси07», продюсером проекта выступит Мотой Окамото, работавший в Nintendo над такими играми, как Luigi's Mansion и Pikmin 1+2, за дизайн персонажей и монстров ответственен некто под псевдонимом «kera».

Игровой процесс

Синопсис

Разработка 

Разработкой Silent Hill f занимается гонконгская студия Neobards Entertainment, основанная разработчиками-выходцами из Konami и Capcom, ранее создавшими условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер Resident Evil Re:Verse. Создатели планируют сделать мир хоррора «прекрасным, но ужасающим». В разработке также принимают участие иллюстратор и писатель «Рюкиси07» в качестве сценариста игры — он, прежде всего, известен как создатель франшизы «Когда плачут цикады», в качестве продюсера проекта — Мотой Окамото, работавший в Nintendo над такими играми, как Luigi's Mansion и Pikmin 1+2, а за дизайн персонажей и монстров — некто под псевдонимом kera.

Реакция 
Бывший редактор сайта DTF Олег Чимде назвал Silent Hill f самым странным, но и с тем самым интересным, что показали Konami на трансляции Silent Hill Transmission. Он отметил визуальную схожесть продемонстрированного в трейлере окружения с таковой из игр серии Fatal Frame, которые также являются хоррорами, чьё действие также происходит в Японии. Он посчитал, что среди всех анонсированных игр на трансляции именно Silent Hill f больше похожа на «эксперимент» и то, что место действия перенесённое в Японию никак не противоречит канонам франшизы. На взгляд Чимде проект не выглядит как типичная игра серии, что посчитал большим плюсом — по мнению журналиста, это может привнести во франшизу новые и свежие идеи. Однако Олег выразил опасение, что разработкой игры занимаются Neobards, охарактеризовав их как «классических ремесленников» — людей, которые ранее занимались больше техническими проектами, вроде онлайн-режимов чужих игр или их портов на другие системы.

Примечания

Ссылки 

Silent Hill
Компьютерные игры, изданные Konami
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Китайской Народной Республике